Решение о ликвидации:
 Решение о ликвидации (другой вариант перевода Приказано уничтожить) — американский боевик 1996 года.
 Решение о ликвидации — российский боевик 2018 года.